Gus Mancuso ist der Name folgender Personen:
* Gus Mancuso (Baseballspieler) (August Rodney Mancuso; 1905–1984), US-amerikanischer Baseballspieler, -trainer, -scout und Sportjournalist
 Gus Mancuso (Eishockeyspieler) (Felix Anthony Mancuso; 1914–2003), kanadischer Eishockeyspieler
 Gus Mancuso (Jazzmusiker) (1933–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker